Kellen steht für:

 Kellen, Stadtteil von Kleve in Nordrhein-Westfalen
 Kellen, bis 1938 Kellmienen, Kreis Niederung/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, seit 1946: Obrutschewo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland
 Kellen, deutscher Name von Colun, Kreis Sibiu (Hermannstadt), Rumänien
 Kellen (Vorname)

Kellen ist der Familienname folgender Personen:
 Anna-Maria Kellen (1918–2017), deutsch-amerikanische Philanthropin
 David van der Kellen der Ältere (1764–1825), niederländischer Medailleur
 David van der Kellen der Jüngere (1804–1879), niederländischer Medailleur
 David van der Kellen (1827–1895), niederländischer Grafiker und Museumsdirektor
 Henri Kellen (1927–1950), Luxemburgischer Radrennfahrer
 Johan Philip van der Kellen (1831–1906), niederländischer Medailleur
 Konrad Kellen (1913–2007), deutsch-amerikanischer Politologe
 Stephen M. Kellen (1914–2004), deutsch-amerikanischer Bankier und Mäzen

Siehe auch:
 Kelen
 Kelle